Blémerey (Meurthe i Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Blémerey (Wogezy) – francuska gmina w regionie Lotaryngia